

Sigle 
 Sludge volume index – indice di volume del fango
 Sluzhba Voyenna Informatsya – Servizio Informazioni Operative Militari, servizio segreto bulgaro
 Středisko Vexilologických Informací – associazione vessillologica ceca
 Società Viaggiatori Italia – impresa ferroviaria italo-francese
 SVI S.p.a. – impresa operante nel settore dell'infrastruttura ferroviaria

Codici 
 SVI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Vicente Del Caguan (Colombia)

Informatica 
 SVI – formato file Samsung Video

Altro 
 SVI – abbreviazione di Svizzera